Dover har flere betydninger:

 i Danmark
 Dover (Lintrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lintrup Sogn, Vejen Kommune
 Dover (Ydby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ydby Sogn, Thisted Kommune
 Dover Sogn – et sogn i Skanderborg Kommune

 i England
 Dover – by i England
 i USA
 Dover, Arkansas – by i Arkansas, USA
 Dover, Delaware – by i Delaware, USA
 Dover, Florida – by i Florida, USA
 Dover, Idaho – by i Idaho, USA
 Dover, Illinois – by i Illinois, USA
 Dover, Kentucky – by i Kentucky, USA
 Dover, Massachusetts – by i Massachusetts, USA
 Dover, Minnesota – by i Minnesota, USA
 Dover, Missouri – by i Missouri, USA
 Dover, New Hampshire – by i New Hampshire, USA
 Dover, New Jersey – by i New Jersey, USA
 Dover, New York – by i New York, USA
 Dover, North Carolina – by i North Carolina, USA
 Dover, Ohio – by i Ohio, USA
 Dover, Oklahoma – by i Oklahoma, USA
 Dover, Pennsylvania – by i Pennsylvania, USA
 Dover, Tennessee – by i Tennessee, USA
 Dover, Vermont – by i Vermont, USA
 Dover, Wisconsin – by i Wisconsin, USA
 Dover, Buffalo County, Wisconsin – by i Buffalo County, Wisconsin, USA
 Dover, Racine County, Wisconsin – by i Racine County, Wisconsin, USA
 andre steder
 Dover, Tasmanien – by i Tasmanien
 Dover, Nova Scotia – by i Canada
 Dover, Singapore – by i Singapore